In der Saison 1970/71 gelang dem FC Karl-Marx-Stadt der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga und der ASG Vorwärts Stralsund erstmals der Sprung ins Oberhaus.

Modus 

Gespielt wurde in 2 Staffeln zu je 16 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer einfachen Runde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger ermittelt. Absteiger gab es in dieser Spielzeit nicht, da die DDR-Liga in der Saison 1971/72 auf 60 Vereine aufgestockt wurde. Für die Saison 1971/72 qualifizierten sich nicht nur die Bezirksmeister, sondern auch die Tabellenzweiten der Bezirksligen.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

|}

 Der Oberligaabsteiger BSG Stahl Eisenhüttenstadt und der Aufsteiger BSG Aktivist Schwarze Pumpe wurden nach dem 2. Spieltag in die Bezirksliga zurückgestuft. Sie verstießen im erheblichen Umfang gegen das Statut des DTSB sowie gegen die Beschlüsse des DFV, in dem sie sich durch „unstatthafte materielle Zuwendungen“ gegenüber anderen Fußballsektionen „ungerechtfertigte Vorteile“ verschafften.
 Die Aufsteigermannschaft der FSG Dynamo Frankfurt trat aufgrund der Delegierung der 1. Mannschaft nach Fürstenwalde/Spree in der Saison als SG Dynamo Fürstenwalde an.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 182 Spielen kamen 404.800 Zuschauer ( 2.224 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
30.000  BSG Energie Cottbus – ASG Vorwärts Stralsund (26. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 BFC Dynamo II – BSG Motor WW Warnemünde (4. Sp.)

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 493.600 Zuschauer ( 2.057 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
16.000  FC Karl-Marx-Stadt – ASG Vorwärts Meiningen (11. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 150 FC Carl Zeiss Jena II – BSG Chemie Böhlen (12. Sp.)

Aufsteiger

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1970/71
 FDGB-Pokal 1970/71

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 Die neue Fußballwoche (FUWO) Jahrgänge 1970–1971, Sportverlag Berlin, .

Weblinks 
 rsssf.com

1970/71
Fußballsaison 1970/71